Blade je připravovaný americký akční sci-fi hororový film založený na stejnojmenné komiksové postavě z komiksů Marvel Comics. Režie se ujal Yann Demange a scénář k filmu napsal Michael Starrbury. V hlavních rolích se objeví Mahershala Ali, Delroy Lindo a Aaron Pierre. Jedná se o 36. film franšízy Marvel Cinematic Universe, přičemž bude součástí 5. fáze.

Natáčení by mělo začít v říjnu 2022 a mělo by se dohromady natáčet na čtyřech lokacích – Atlanta, New Orleans, Cleveland a v Maroku. Premiéra filmu v USA je stanovena na 6. září 2024.

Obsazení 

 Mahershala Ali jako Blade
 Kit Harington jako Dane Whitman/Black Knight

Dále, Delroy Lindo,Aaron Pierre a John West Jr. v hlavních, ale neznámých rolích.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Blade na oficiálním webu Marvel.com
 
 

Filmy Marvel Cinematic Universe
Filmy Marvel Studios
Filmy z roku 2024
Americké hororové filmy
Americké sci-fi filmy
Americké dobrodružné filmy
Americké akční filmy
Americké fantastické filmy
Superhrdinské filmy